Osoby o nazwisku Menzies:
 Archibald Menzies − szkocki chirurg i botanik
 Gavin Menzies – brytyjski dowódca okrętów podwodnych i historyk amator
 Robert Menzies − australijski polityk, premier Australii
 Stewart Menzies – brytyjski wojskowy, dyrektor MI6
 Tobias Menzies – brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 William Cameron Menzies – amerykański scenarzysta, kierownik artystyczny i reżyser filmowy

Inne:
 Menzies Campbell – brytyjski polityk, działacz partii Liberalnych Demokratów, adwokat, lekkoatleta
 Menzies − szkocki klan